Бони Аронс (; Лос Анђелес, 9. септембар 1960) америчка је глумица. Позната је по улози демона Валак у филму Призивање зла 2 (2016) и његовом спинофу Опатица из пакла (2018).

Филмографија 

|-
| 2001.
| Булевар звезда
| -{Mulholland Drive}-
| жена
|
|-
| 2001.
| Принцезини дневници
| -{The Princess Diaries}-
| Џој вон Трокен
|
|-
| 2001.
| Плитки Хал
| -{Shallow Hal}-
| пријатељица
|
|-
| 2004.
| Принцезини дневници 2: Краљевска веридба
| -{The Princess Diaries 2: Royal Engagement}-
| Џој вон Трокен
|
|-
| 2007.
| Знам ко ме је убио
| -{I Know Who Killed Me}-
| Тина
|
|-
| 2009.
| Одвуци ме у пакао
| -{Drag Me to Hell}-
| мајка
|
|-
| 2010.
| Дан заљубљених
| -{Valentine's Day}-
| жена
|
|-
| 2010.
| Боксер
| -{The Fighter}-
| Бони
|
|-
| 2012.
| У добру и у злу
| -{Silver Linings Playbook}-
| мајка
|
|-
| 2015.
| Случајно заљубљени
| -{Accidental Love}-
| репортерка
|
|-
| 2016.
| Призивање зла 2
| -{The Conjuring 2}-
| rowspan=4| Валак
|
|-
| 2017.
| Анабел 2: Стварање зла
| -{Annabelle: Creation}-
|
|-
| 2018.
| Опатица из пакла
| -{The Nun}-
|
|-
| 2023.
| Опатица из пакла 2
| -{The Nun 2}-
|
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1960.
Биографије живих особа
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице